O2 kan betyda:

 O2 – kemiska formeln för syrgas 
 The O2 – en byggnad i London.
 O2-arenan – en multiarena belägen i The O2 i London.
 O2 Arena, Prag – en arena i Prag.
 O2 plc – en spansk telekomkoncern baserad i Storbritannien
 O2 Vindel – ett energibolag
 Oskarshamn 2 – en reaktor vid Oskarshamns kärnkraftverk

Se även
 O2 World